Ан-Софи Местах (; родилась 7 марта 1994 года в Генте, Бельгия) — бельгийская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2010); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Рордителей Ан-Софи зовут Йохан и Анн.

Бельгийка в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — трава. В игре Местах активно использует слайсы, выходы к сетке и удары с форхенда.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (6) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (11)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (8)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Бельгии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек